Bila peut désigner :

Toponymes

Bila, un village du département du Haut-Nyong, dans la région de l'Est.

la Bila, une rivière affluent gauche de la Lašva ;
 Bila, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 ;
 Bila, un village situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale.

Autres 
 Le bila, une langue de la République démocratique du Congo.
 Centre S-A Steeman - Bibliothèque des Littératures d'Aventures en Belgique
 Bataillons d'infanterie légère d'Afrique